Во́лжський () — селище у складі Курманаєвського району Оренбурзької області, Росія.

Населення 
Населення — 648 осіб (2010; 829 у 2002).

Національний склад (станом на 2002 рік):
 росіяни — 91 %

Джерела

Примітки 

Населені пункти Курманаєвського району
Селища Оренбурзької області